Unternehmen Dreieck steht für:

 Unternehmen Dreieck (Polizei), militärische Operation der deutschen Ordnungspolizei unter Führung der SS im Zweiten Weltkrieg in Weißrussland (September 1942)
 Unternehmen Dreieck und Unternehmen Viereck, militärische Operation der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg gegen sowjetische Partisanen im Raum südlich von Brjansk, Russland (September und Oktober 1942)